

Localidades
Mendoza (Argentina)
Província de Mendoza
Mendoza (Peru)

Desambiguações de topônimos